Los neoterópodos (Neotheropoda) son un clado de dinosaurios saurisquios terópodos que vivieron desde finales del Triásico en el Carniense hace aproximadamente 225 millones de años, hasta finales de Cretácico hace 66 millones de años en el Maastrichtiense, excluyendo a las aves, lo que extendería el rango hasta la actualidad. Muestran la primera gran reducción digital, perdiendo el quinto dedo enteramente, reduciendo el cuarto dedo y el metacarpiano, si está presente es muy reducido, dejando a los pies solamente con tres dígitos funcionales.

Sistemática 
Se define a Neotheropoda como el clado más inclusivo que contiene a Coelophysis bauri (Cope,1889) y a Passer domesticus (Linneo, 1758. Son todos los terópodos más cercanos a las aves que a las formas basales.

El siguiente cladograma muestra las relaciones de Dilophosaurus y sus parientes más cercanos, los neoterópodos que fueron recuperadas en el análisis de 2007 de Smith, Makovicky, Pol, Hammer y Currie.

Referencias

Enlaces externos